Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1984 zum 21. Mal ausgetragen und fanden vom 21. bis 22. Januar zum neunten Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 26 Disziplinen (15 Männer/11 Frauen) die Meister ermittelt wurden.

Bei den Männern gelang es drei Athleten (Wagenknecht (800 m), Munkelt (60 m Hürden) und Weigel (10 km Gehen)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was bei den Frauen zwei Athletinnen (Martins (3000 m) und Daute (Weit)) gelang. Für Gabriele Martins war es der vierte Titel in Folge.

Für die sportlichen Höhepunkte sorgten der 21-jährige Thomas Schröder mit der Egalisierung seiner eigenen und von Sören Schlegel gehaltenen Hallenweltbestleistung von 9,50 s über 100 Yards sowie von der 19-jährigen Heike Daute, die im Weitsprung die Bestleistung von Anișoara Cușmir um fünf Zentimeter auf 6,99 m verbesserte. Neue DDR-Hallenbestleistungen stellten bereits am 6. bis 7. Januar Torsten Voss im Siebenkampf und Sabine Paetz im Fünfkampf auf, wobei beim Fünfkampf erstmals 60 m Hürden anstatt 100 m Hürden gelaufen wurden.

Mit insgesamt 7 Gold-, 6 Silber- und 3 Bronzemedaillen stellte der SC Dynamo Berlin die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 

 Ergebnislisten

1984
Leichtathletikveranstaltung 1984
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg